

Поточні назви

Дзержинськ () — місто, Мінська область
 Дзержинськ () — село, Наровлянський район Гомельська область

Дзержинськ () — місто, Нижньогородська область

Колишні назви

Дзержинськ — колишня назва міста Торецьк (Донецька область)
 Дзержинськ — колишня назва села Лісове (Житомирська область, Ємільчинський район)
 Дзержинськ — назва смт Романів (Житомирська область) у 1933—2003 роках.